Protze steht für:
 einen einachsigen Karren, der zum Transport eines Geschützes mit der Lafette verbunden wird, siehe Protze
 Krupp-Protze, dreiachsige Radfahrzeuge von Krupp, die im Zweiten Weltkrieg bei der Wehrmacht eingesetzt wurden
.

Protze ist der Familienname folgender Personen

 Curt Protze (1891–1967), deutscher Kapellmeister, Organist und Komponist
 Hermann Protze (1866–1942), deutscher Organist, Komponist und Musikverleger
 Lutz Protze († 2013), deutscher Alpinist und Bergfilmer